

Населені пункти та їхні частини
 Пендзівятри — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Пендзівятри — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Пендзівятри — частина села Бжезньо в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки